Gundersen w kombinacji norweskiej na Zimowych Igrzyskach olimpijskich 1988 odbył się w dniach 27-28 lutego 1988 roku. Najpierw zawodnicy oddali po trzy skoki na skoczni normalnej Alberta Ski Jump (najsłabszego skoku nie liczono), a następnie wystartowali w biegu na 15 kilometrów na trasie biegowej w Canmore. Po ray pierwszy w historii zawody olimpijskie w tej dyscyplinie rozegrano metodą Gundersena. Tytułu mistrzowskiego bronił Tom Sandberg z Norwegii, który zakończył karierę w 1984 roku. Nowym mistrzem olimpijskim został Hippolyt Kempf ze Szwajcarii, srebrny medal wywalczył Austriak Klaus Sulzenbacher, a trzecie miejsce zajął reprezentujący ZSRR Allar Levandi.

Skoki narciarskie

Biegi

Linki zewnętrzne 
  

Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988